

Architettura
Mole Adriana – monumento della città di Roma meglio noto come Castel Sant'Angelo
Mole Antonelliana – monumento della città di Torino
Mole Vanvitelliana – monumento della città di Ancona

Geografia 
Mole – fiume dell'Inghilterra
Mole – circoscrizione della regione di Tabora (Tanzania)
Parco nazionale Mole – parco nazionale del Ghana

Persone

Mole
Jamie Mole (1988) – calciatore inglese
Miff Mole, propr. Irving Milfred Mole (1898-1961) – trombonista e direttore d'orchestra statunitense
Peter Mole, nato Pietro Mulè (1891-1960) – inventore italo-americano

Molè
Carlo Molè (1930) – politico italiano
Elsa Molè (1912-2006) – politica italiana
Enrico Molè (1889-1963) – politico, giornalista e avvocato italiano
Franco Molè (1939-2006) – attore, commediografo e regista italiano
Nicola Molè (1931) – politico italiano
Vojeslav Molè (1886-1973) – storico dell'arte e poeta sloveno

Personaggi immaginari
Adrian Mole – personaggio letterario creato da Sue Townsend

Altro
Mole – unità di misura base del sistema internazionale
Molè – cosca malavitosa della piana di Gioia Tauro
Mole – salsa della cucina messicana
Mole-Richardson o Mole – azienda costruttrice di proiettori